Munksnasloppet 1932 je bila osemindvajseta in zadnja neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 25. septembra 1932 na finskem cestnem dirkališču Munknas v Helsinkih, na isti dan kot dirka za Veliko nagrado Marseilla.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Per-Viktor Widengren
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 68
| 1:41:40.2
| 2
|-
! 2
| 10
|  Karl Ebb
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 68
| 1:42:25.2
| 10
|-
! 3
| 4
|  Asser Wallenius
| Privatnik
| Ford Special
| 68
| 1:47:35.6
| 4
|-
! 4
| 5
|  Eugen Bjørnstad
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 68
| 1:48:16.2
| 5
|-
! 5
| 6
|  Niilo Jaakola
| Privatnik
| Rea-Mercedes Benz
| 68
| 1:52:57.1
| 6
|-
! 6
| 8
|  Börje Dahlin
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 68
| 1:56:14.2
| 8
|-
! 7
| 1
|  Uno Ranch
| Privatnik
| Bugatti T38A
| 68
| 2:03:18.3
| 1
|-
! 8
| 3
|  Karl-Gustav Sunstedt
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 68
| 2:14:46.0
| 3
|-
! Ods
| 7
|  Sulo Keinänen
| Privatnik
| Chrysler Special
| 56
| Trčenje
| 7
|-
! Ods
| 9
|  Johan Ramsey
| Privatnik
| Chrysler Special
| 43
| 
| 9
|-
! Ods
| 11
|  E. Vasarainen
| Privatnik
| Essex
| 
| 
| 11
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1932